Le Grand Passage (Northwest Passage), roman de Kenneth Roberts, 1937
 Le Grand Passage, roman de Cormac McCarthy, 1994
 Le Grand Passage (Northwest Passage) , film de King Vidor, 1940, adapté du roman de Roberts